Никопол може да се отнася за:

 Никопол, град в Северна България;
 Никопол, град в Епир;
 Никопол, град в Украйна, Днепропетровска област;
 Никопол, село в Украйна, Харковска област;

Вижте също 
 Зарово, село в ном Солун, Гърция, чието днешно име е Никополи;
 Община Никопол, община в Област Плевен;
 Битка при Никопол, битка между Османската империя и армията на европейска коалиция през 1396;
 Битка при Никопол (1877), битка по време на Руско-турската война (1877-1878);